

Geografia 
 Sojo – città del Perù

Musei 
 Parco del Sojo – area verde con opere d'arte contemporanea a Lusiana Conco in Provincia di Vicenza

Persone 
 Abraham Sojo – tennista venezuelano
 Luis Sojo – giocatore venezuelano di baseball
 Víctor Sojo – hockeista spagnolo su prato